Борис Бобров:
 Бобров, Борис Дмитриевич (1893—1941) — советский военный деятель, генерал-майор (1940).
 Бобров, Борис Иосифович (1896—1937) — советский военный деятель, комдив (1935).
 Бобров, Борис Юрьевич (род. 1977) — российский эндоваскулярный хирург.